A Taça de Cabo Verde de 2012 foi 5ª edição da Taça de Cabo Verde, competição sob alçada da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. O próximo edição foi disputado em 2018.

Foi o próximo edição em dois anos, o anterior foi disputado em 2010, o temporada foi cancelado em 2011 por dificuldades financiais.

Foi o segundo tempo com fase grupo com dois grupos, o todos disputado na Estádio Marcelo Leitão em Espargos da ilha do Sal.

O CD Onze Unidos sagrando-se campeão da Taça pela único vez, o único clube de competições das taças baseado do Maio (e com todos as honras nacionais). Onze Unidos foi primeiro venceador de taça que qualficiado em Super Taça de Cabo Verde de 2013.

Clubes de Santiago Norte não participado, nemhum uma temporada de taça regional foi disputado.

Clubes
 Juventude do Norte, venceador de Taça da Boa Vista
 SC Juventude da Furna, venceador de Taça da Brava
 Valência FC do Fogo, venceador de Taça do Fogo
 Clube Desportivo Onze Unidos, venceador de Taça do Maio
 AD Bairro/ADESBA, venceador de Taça de Santiago Sul
 Paulense Desportivo Clube, venceador de Taça de Santo Antão Norte
 Académica do Porto Novo, venceador de Taça de Santo Antão Sul
 Grupo Desportivo Palmeira, vencedor de Taça Dja d'Sal
 FC Ultramarina, vencedor de Taça de São Nicolau
 Falcões do Norte, vencedor de Taça de São Vicente

Rodada qualificado

2a Rodada

Grupo A

Grupo B

Final

Campeão

Fontes 
  

Taça de Cabo Verde
2012 em Cabo Verde